Suhaki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Suhaki – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie jelskim
 Suhaki – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim